Санта Круз Зензонтепек има више значења:

 Општина Санта Круз Зензонтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз Зензонтепек (Санта Круз Зензонтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику